

Nom 
Alf peut faire référence à :
 Alf, un prénom germanique ;
 Alf, un village situé en Rhénanie-Palatinat en Allemagne ;
 Alf, une rivière allemande, coulant dans ce même land ;
 Alf, une série télévisée américaine diffusée de 1986 à 1990 ;
 ALF, un film français de Jérôme Lescure sorti en 2012 ;
 Alf, un nom reconstruit de la première lettre de l'alphabet phénicien ;
 Alf, une console de jeu vidéo produite en Biélorussie en 1991.

Sigle 

ALF est un sigle qui peut désigner :
 Allocation de logement familiale ;
 Alta Loma Films, une société française de production cinéma (1999-2006) ;
 Animal Liberation Front (en français, Front de libération des animaux), un symbole des activistes de la cause animale, très présent en Grande-Bretagne ;
 Association de lutte féminine, une fédération de lutte féminine québécoise ;
 Atlas linguistique de la France ;
 Avenir de la langue française, une association de défense de la langue française ;
 Academia Latinitati Fovendae, une association internationale pour la promotion du latin.

Code 
ALF est un code qui peut désigner :
 .

Homonymie de titre
Code IATA